Дерезовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Дерезовка — село в Верхнемамонском районе Воронежской области.
 Дерезовка — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.

Украина 
 Дерезовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.